Glen Murray (1957-), homme politique canadien ;
 Glen Murray (1972-), joueur de hockey sur glace canadien.

 Glen Murray, une localité de la région de Waikato de l'Île du Nord en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Glenn Murray, footballeur anglais